Ленинабадский округ — единица административного деления Таджикской ССР, существовавшая в 1938—1939 годах. Административный центр — город Ленинабад.

Округ образован 16 марта 1938 года в составе Таджикской ССР. Первым руководителем округа был  . Ленинабадского окружкома партии Ляхов Ф. А. (1908—1969), по национальности белорус. Согласно официальным данным он был направлен в Таджикистан в 1934 году, в 1939 отозван для работы в Белорусской ССР.

Делился на 11 районов:
 Аштский район
 Захматабадский район
 Исфаринский район
 Калининабадский район (центр — кишлак Верхний Дальян)
 Канибадамский район
 Ленинабадский
 Матчинский
 Наусский
 Пролетарский
 Ура-Тюбинский
 Шахристанский

Также в состав округа входил 1 город окружного подчинения (Ленинабад). Районы делились на 109 сельсоветов.

27 октября 1939 года преобразован в Ленинабадскую область.

Источники 
 СССР. Административно-территориальное деление союзных республик на 1 октября 1938 года. М., «Власть Советов», 1938.

Округа Таджикской ССР